Evening Shade – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Sharp
 Evening Shade – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Sequoyah
Gminy w USA:
 Evening Shade (ang. Evening Shade Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Greene
 Miasteczko Evening Shade – amerykański serial